Giulio Ascoli ist der Name folgender Personen:

* Giulio Ascoli (Mathematiker) (1843–1896), italienischer Mathematiker
 Giulio Ascoli (Mediziner) (1870–1916), italienischer Mediziner